Het meervoud van trekvogel, een vogelsoort die uit het broedgebied wegtrekt voor overwintering;
R.S.V. Trekvogels, een korfbalvereniging uit Rotterdam
Vv Trekvogels, een amateurvoetbalvereniging uit Nijmegen.